Гексахлоротеллура́т ка́лия — неорганическое соединение,
комплексная соль калия и хлортеллуровой кислоты с формулой KTeCl,
кристаллы.

Получение 
 Реакция тетрахлорида теллура с хлоридом калия:

Физические свойства 
Гексахлоротеллурат калия образует кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа P 2/n,
параметры ячейки a = 0,7165 нм, b = 0,7175 нм, c = 1,0189 нм, β = 90,24°.

При 50°С происходит переход в фазу 
кубической сингонии,
пространственная группа F m3m,
параметры ячейки a = 1,0189 нм.

Растворяется в солянокислых водных растворах.

Химические свойства

Литература 
 
 

Соли калия
Теллураты
Комплексные соединения теллура
Комплексные хлориды